

Patronyme 

 Albina Africano (née en 1945), chimiste et femme politique angolaise ;
 Manuel Africano, homme politique angolais.

 Manuel Ballón, matador andalou.

Africano peut aussi désigner :
 (6391) Africano, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 Partido Africano da Independência de Cabo Verde (en français, Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert)
 Scipione Africano, un croiseur léger italien de la Regia Marina de la Classe Capitani Romani